Molekulska formula -{C15H15NO2S}- se može odnositi na:

 Armodafinil
 Modafinil